* Ланская, Елена Юрьевна (род. 1968) — актриса и телеведущая.
  — американский кинорежиссёр и продюсер, автор фильмов «Рождённый свободным», «Потайные места», «Зверь», «Тревожное чувство».